Самачике има више значења:

 Самачике, Самачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Самачике (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику